Грохо́вский — фамилия. Известные носители:

 Гроховский, Валерий Александрович (род. 1960) — российский и американский пианист и композитор.
 Гроховский, Вячеслав Александрович (1945—2008) — российский композитор и дирижёр.
 Гроховский, Игорь Валентинович (1973—2009?) — российский и казахстанский футболист.
 Гроховский, Леон Павлович (1931—2001) — российский поэт.
 Гроховский, Михаил Игнатьевич (псевдоним Кардо) (1891—1963) — агроном, педагог, поэт и драматург.
 Гроховский, Павел Игнатьевич (1899—1943) — советский конструктор, изобретатель и организатор производства парашютной и воздушно-десантной техники.
 Гроховский, Станислав (1542—1612) — польский священнослужитель, поэт и переводчик.